Правде́нко — українське прізвище.

Персоналії 
 Павло Правденко (1915—2007) — радянський військовик, кавалер орденів.
 Сергій Правденко (1949—2017) — український журналіст і політик.

Українські прізвища
Прізвища на -енко